Луизи:
 Луизи, Аллан (5 сентября 1916 — 3 марта 2011) — премьер-министр Сент-Люсии (1979—1981).
 Луизи, Перлетт (родилась 8 июня 1946) — генерал-губернатор Сент-Люсии с 8 июня 1997, первая женщина, занявшая этот пост.
 Луизи, Фабио (род. 1959) — итальянский дирижёр.
 Паулина Луизи — лидер феминистского движения в Уругвае.
 Клотильда Луизи — сестра Паулины, первая юристка Уругвая.